Herrsingeln vid Australiska öppna 2022 spelades 17–30 januari 2022. Turneringen vanns av Rafael Nadal, som därmed tog sin 21:a Grand Slam-titel. I finalen ställdes Nadal mot ryssen Daniil Medvedev.

Den regerande mästaren Novak Đoković kunde inte delta i turneringen för att försvara sin titel eftersom han utvisades från Australien efter att den federala regeringen ogiltigförklarat hans visum.

Seedning

Matcher

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Nedre halvan

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Slutspel

Referenser 

Australiska öppna 2022